Le tournoi d'Indianapolis 2008 est un tournoi de tennis professionnel masculin qui s'est déroulé du 14 au 20 juillet. Il s'agit du premier tournoi de la tournée nord-américaine sur dur précédant l'US Open.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte son  sur le circuit ATP en battant en finale Dmitri Toursounov.
 Dans le tableau de double, Ashley Fisher et Tripp Phillips se défont en finale de Scott Lipsky et David Martin. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

Indianapolis
ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en juillet 2008